Anibal Hernández puede referirse a:
 Aníbal Hernández,  futbolista uruguayo.
 Aníbal Enrique Hernández,  futbolista venezolano.